Сантьягу-Майор () — название фрегезий (районов) в Португалии:
 Сантьягу-Майор (Аландроал) — фрегезия (район) в муниципалитете Аландроал округа Эвора.
 Сантьягу-Майор (Бежа) — фрегезия (район) в муниципалитете Бежа округа Бежа.
 Сантьягу-Майор (Каштелу-де-Виде) — фрегезия (район) в муниципалитете Каштелу-де-Виде округа Порталегре.
 См. также 
 Сантьяго (значения)